Donald MacKenzie (acteur), (1879–1972) Schots-Amerikaans filmacteur
 Donald MacKenzie (roeier), (1879–?) Canadese roeier
 Donald MacKenzie (boogschutter), (?) Amerikaans boogschutter
 Donald MacKenzie (socioloog), (1950) Brits socioloog